Волошно — топоним в России.

Населённые пункты 
 Волошно — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Волошно — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Озёра 
Волошно — озеро в Опочецком районе Псковской области России
Волошно — озеро в Пустошкинском районе Псковской области России
Волошно — озеро в Пушкиногорском районе Псковской области России